ANZ steht für:
 Australia and New Zealand Banking Group, australisches Kreditinstitut
 Air New Zealand, eine neuseeländische Fluggesellschaft (ICAO-Kürzel)

Anz ist der Familienname folgender Personen:
 
 Thomas Anz (* 1948), deutscher Literaturwissenschaftler
 Wilhelm Anz (1904–1994), deutscher Theologe, Philosoph und Hochschullehrer 

Abkürzung